Esistono più comuni francesi con questo nome

Lignerolles – Allier
Lignerolles – Côte-d'Or
Lignerolles – Eure
Lignerolles – Indre
Lignerolles – Orne